Specials е дебютният албум на британската ска група The Specials издаден през 1979.

 Gangsters
 A Message to You Rudy
 Do the Dog
 It's Up to You
 Nite Klub
 Doesn't Make It Alright
 Concrete Jungle
 Too Hot
 Monkey Man
 (Dawning of A) New Era
 Blank Expression"
 Stupid Marriage
 Too Much Too Young
 Little Bitch
 You're Wondering Now

Музиканти 
 Terry Hall – вокали
 Neville Staples – вокали
 Lynval Golding – вокали, ритъм китара
 Roddy Radiation – китара, вокали на Doesn't Make It Alright
 Jerry Dammers – клавишни
 Sir Horace Gentleman – бас
 John Bradbury – ударни
 Chrissie Hynde (The Pretenders) – гост вокали
 Rico Rodriguez – тромбон
 Dick Cuthell – хорн

Албуми на Спешълс
Музикални албуми от 1979 година